

Cinema 
 E le stelle stanno a guardare (The Stars Look Down) – film del 1939 diretto da Carol Reed, tratto dal romanzo omonimo
 Detective Conan: ... E le stelle stanno a guardare – film anime del 2009 diretto da Yasuichirō Yamamoto, tredicesimo della saga di Detective Conan

Letteratura 
 E le stelle stanno a guardare (The Stars Look Down) – romanzo del 1935 di Archibald Joseph Cronin

Televisione 
 E le stelle stanno a guardare – sceneggiato televisivo per la Rai del 1971 diretto da Anton Giulio Majano, tratto dal romanzo omonimo